Райкрофт — фамилия. Известные носители:
 Райкрофт, Картер (род. 1977) — канадский кёрлингист, играющий на позиции второго номера, серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года.
 Райкрофт, Марк (род. 1978) — профессиональный канадский хоккеист.
 Райкрофт, Мэтью (род. 1968) — постоянный представитель Великобритании при ООН, командор Ордена Британской империи.